Anatolij Butenko (1925–2005) – radziecki filozof
 Bohdan Butenko (1931–2019) – polski rysownik
 Grigorij Butenko (1904–1977) – radziecki działacz partyjny
 Roman Butenko
 Siergiej Butenko
 Wiktor Butenko